Zamenhof puede referirse a:
 Familia Zamenhof
 Ludwig Lazarus Zamenhof (1859-1917), creador del esperanto.
 Día de Zamenhof
 Lidia Zamenhof